Fingon Tralala (1979-), un humoriste, comédien, réalisateur et scénariste camerounais.

 Serge Tchami (1979-), un humoriste, comédien, réalisateur et scénariste camerounais.

Tralala peut aussi désigner :
 Tralala, un film musical français réalisé par Arnaud et Jean-Marie Larrieu, sorti en 2021.